El topónimo Enville puede hacer referencia a:

 Enville, un pueblo en el estado de Tennessee (Estados Unidos);
 Enville, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra).